

Жінки 
 Жаркова

Чоловіки 
Жарков () — російське прізвище. Відомі носії:
 Жарков Віталій Васильович — український радянський діяч, тракторист колгоспу «Донецький» Шахтарського району Донецької області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Жарков Володимир Іванович — український радянський діяч, 1-й секретар Ждановського міського комітету КПУ Донецької області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Жарков Володимир Миколайович (1973—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жарков Володимир Олександрович (10 січня 1988) — російський хокеїст.
 Жарков Олексій Дмитрович ( 1948 — † 2016) — російський актор.
 Жарков Сергій Миколайович ( 1958 — † 2012) — колишній радянський та український футболіст.
 Жарков Юрій Васильович (18 липня 1952) — український політик.

Див. також 
 Жариков
Російські прізвища